As Pupilas do Senhor Reitor – film del 1924 diretto da Maurice Mariaud
As Pupilas do Senhor Reitor – film del 1935 diretto da José Leitão de Barros
As Pupilas do Senhor Reitor – film del 1961 diretto da Perdigão Queiroga
As Pupilas do Senhor Reitor – film del 1994